Bahatata bezeichnet:

 einen osttimoresischen Suco, siehe Bahatata
 ein osttimoresischer Ort in dem gleichnamigen Suco, siehe Bahatata (Ort, Bahatata)
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Hae Coni, siehe Hae Coni
 einen Ort im osttimoresischen Suco Afaloicai (Verwaltungsamt Uatucarbau), siehe Afaloicai (Uatucarbau)